Do soutěže ženské dvouhry na tenisovém turnaji Family Circle Cup 2014 nastoupilo padesát šest hráček. Dvojnásobnou obhájkyní titulu byla americká světová jednička Serena Williamsová, která po volném losu ve druhém kole podlehla Slovence Janě Čepelové. Američanka tak ukončila svou 15zápasovou neporazitelnost z charlestonského turnaje a také sérii 28 antukových výher bez přerušení. Slovenka zaznamenala největší výhru své kariéry a první vítězství nad světovou jedničkou.

Soutěž vyhrála čtrnáctá nasazená německá tenistka Andrea Petkovicová, když ve finále přehrála Slovenku Janu Čepelovou po dvousetovém průběhu 7–5 a 6–2. Připsala si tak třetí kariérní titul na okruhu WTA Tour, dosud nejhodnotnější – první z kategorie Premier. Bodový zisk znamenal pro Čepelovou posun na její nejvyšší postavení v žebříčku WTA, když v pondělním vydání ze 7. dubna 2014 figurovala na 51. příčce.

Nasazení hráček 
Osm nejvýše nasazených hráček mělo volný los do druhého kola.
  Serena Williamsová (2. kolo)
  Jelena Jankovićová (čtvrtfinále)
  Sara Erraniová (čtvrtfinále)
  Sabine Lisická (3. kolo)
  Sloane Stephensová (2. kolo)
  Eugenie Bouchardová (semifinále)
  Samantha Stosurová (3. kolo)
  Sorana Cîrsteaová (2. kolo)
  Lucie Šafářová (čtvrtfinále)
  Maria Kirilenková (1. kolo)
  Venus Williamsová (3. kolo)
  Daniela Hantuchová (čtvrtfinále)
  Jelena Vesninová (3. kolo)
  '''Andrea Petkovicová (vítězka)
  Madison Keysová (2. kolo)
  Čang Šuaj ''(2. kolo)

Pavouk

Finálová fáze

Horní polovina

1. sekce

2. sekce

Dolní polovina

3. sekce

4. sekce

Odkazy

Reference

Externí odkazy 
 
 

Charleston Open
WTA Tour 2014
Tenis v USA v roce 2014